Melk puede referirse a:

 Una ciudad de la Baja Austria. Véase Melk.
 Un río en la Baja Austria. Véase Melk (río).
 Una abadía en la Baja Austria. Véase Abadía de Melk.

Los siguientes personajes llevan el nombre Melk:

 Heinrich von Melk, escritor medieval.
 Adso de Melk, protagonista y narrador de la novela El nombre de la rosa.
 Ava von Melk, primera poetisa en lengua alemana cuyo nombre es conocido.